Xalí (en rus: Шали) és una localitat de Txetxènia, centre administratiu del districte de Xalinski. L'any 2002 tenia una població de 40.356 habitants.

Llocs d'interès 
Mesquita de Xalí

Ciutats de la República de Txetxènia